Die GP2-Serie 2016 war die zwölfte Saison der GP2-Serie.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis GP2/11, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Änderungen bei den Teams 
 Das Prema Powerteam übernahm den Startplatz von Lazarus.
 Hilmer Motorsport steht nicht mehr in der Meldeliste zur Saison 2016.

Rennkalender 
2016 werden elf Rennwochenenden ausgetragen. Alle Veranstaltungen finden in Verbindung mit den Formel-1-Grand-Prix-Rennen statt. Im Vergleich zum Vorjahr wurden beide Rennwochenenden in as-Sachir sowie die Veranstaltung in Sotschi gestrichen. Neu hinzugekommen sind die Rennen in Baku. Wieder im Rennkalender sind die Veranstaltungen in Hockenheim und Sepang.

Bis auf die Veranstaltung in Monaco (Hauptrennen freitags und Sprintrennen am Samstag) finden alle Hauptrennen samstags, und alle Sprintrennen am Sonntag statt.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, vier Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält zwei Punkte.

Fahrerwertung

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016